Па́трик Лёртшер (; ) — швейцарский кёрлингист.

Третий в мужской команде Швейцарии по кёрлингу на , где команда Швейцарии выиграла золотые медали.

Команда 
Зимние Олимпийские игры 1998 (Нагано)
 Скип: Патрик Хюрлиман
 Второй: Даниель Мюллер
 Ведущий: Диего Перрен
 Запасной: Доминик Андрес

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1998 года
Олимпийские чемпионы от Швейцарии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Олимпийские чемпионы по кёрлингу